La Rivera (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 La Rivera (plaats), plaats in de gemeente